Са́ксон Пэйдж Шарби́но (; род. , Льюисвилл) — американская актриса.

Биография 
Саксон Пэйдж Шарбино родилась 11 июня 1999 года в Льюисвилле, штат Техас, США. Отец — Рон Шарбино, мать — Анжела Шарбино. У Саксон есть младшая сестра Брайтон (род. 19.8.2002) и брат Савьер.

Дебютировала на телевидении в 2008 году с эпизодической ролью в сериале «Огни ночной пятницы». В 2010 году сыграла в фильме «Я плюю на ваши могилы». В 2011 году снялась в фильме «Юлия Икс». В 2013 году сыграла в сериале «Контакт». В 2015 году вышел новый фильм с участием Саксон — «Полтергейст», за роль в котором она была номинирована на премию «Молодой актёр» в категории «Best Performance in a Feature Film — Supporting Young Actress (14 — 21)».

Фильмография

Примечания 

Киноактрисы США